Szőnyi ist der Familienname folgender Personen:

 Erzsébet Szőnyi (1924–2019), ungarische Musikpädagogin und Komponistin
 István Szőnyi (1894–1960), ungarischer Maler und Grafiker
 Kató Szőnyi (1918–1989), ungarische Regisseurin
 Olga Szőnyi (1933–2013), ungarische Opernsängerin
 Tamás Szőnyi (* 1957), ungarischer Mathematiker

Siehe auch:
 Szőny